Miejscowości w USA:
 Mayville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Mayville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Mayville – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Mayville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Mayville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark

Gminy w USA:
 Mayville (ang. Mayville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Mayville (ang. Mayville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Mayville (ang. Mayville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark